Ивкова слава може да се отнася за:
 „Ивкова слава“ – повест (1895) от сръбския писател Стеван Сремац
 „Ивкова слава“ – сръбски филм (2003) по повестта на Стеван Сремац
 „Ивкова слава“ – сръбски филм (2005) по повестта на Стеван Сремац